Frédéric Allard, född 27 december 1997, är en kanadensisk professionell ishockeyback som är kontrakterad till Montreal Canadiens i NHL och spelar för Rocket de Laval i AHL. 

Han har tidigare spelat för Nashville Predators i NHL; EC VSV i Bet-at-home Ice Hockey League (ICEHL); Milwaukee Admirals, Chicago Wolves och Ontario Reign i AHL; Norfolk Admirals i ECHL samt Saguenéens de Chicoutimi i LHJMQ.

Allard blev draftad av Nashville Predators i tredje rundan i 2016 års draft som 78:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Frederic Allard NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Frederic Allard hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1997
Levande personer
Idrottare från Québec
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Blizzard du Séminaire Saint-François
Spelare i Saguenéens de Chicoutimi
Spelare valda i NHL Entry Draft 2016
Spelare valda av Nashville Predators i NHL Entry Draft
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Spelare i Norfolk Admirals (2015–)
Spelare i EC VSV
Spelare i Chicago Wolves (2001–)
Spelare i Nashville Predators
Spelare i Ontario Reign (2015–)
Spelare i Montreal Canadiens